DTI steht als Abkürzung für:

 Department of Trade and Industry (Vereinigtes Königreich), ehemalige britische Behörde
 Detroit, Toledo and Ironton Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Deutsches Tapeten-Institut, ein Wirtschaftsverband
 Deutsches Theater-Institut, Schauspielschule in Weimar
 Deutsches Tiefkühlinstitut, ein Wirtschaftsverband
 Diffusion Tensor Imaging, eine Variante der Magnetresonanztomographie, siehe Diffusions-Tensor-Bildgebung
 Direct Turbo Injection bei Motoren von Renault, siehe Direkteinspritzung #Verbreitung

Abkürzung